Antoni Zieliński – burmistrz Szydłowca w latach 1842–1846
 Antoni Zieliński (1904–1951) – polski marynarz, kapitan żeglugi wielkiej
 Antoni Zieliński (1911–1996) – polski profesor chemii
 Antoni Zieliński (1912–1977) – polski piłkarz

Przypisy